USS Wainwright je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Wainwright (DD-62) 
 USS Wainwright (DD-419)
 USS Wainwright (DLG-28)

Wainwright